Le Briard se dit de l'habitant de l'ancienne région de Brie.
 Le mot renvoie également au patois briard naguère parlé dans la susdite région.
 Le briard ou berger de Brie est aussi une race de chien.
 Le Briard est un journal municipal d'une commune de la Brie.

 Gabriel Briard (1725-1777), peintre d'histoire, paysagiste et portraitiste français ;
 Jacques Briard (1933-2002), préhistorien et archéologue français ;
 Pierre Alfred Briard (1811-1896), botaniste français.

Patronyme français
Patronyme normand